Az 1998-as wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét az amerikai Pete Sampras nyerte a horvát Goran Ivanišević előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Pete Sampras (Bajnok)
  Marcelo Ríos (Első kör)
  Petr Korda (Negyeddöntős)
  Greg Rusedski (Első kör)
  Carlos Moyà (Második kör)
  Patrick Rafter (Negyedik kör)
  Jevgenyij Kafelnyikov (Első kör)
  Cédric Pioline (Első kör)

  Richard Krajicek (Elődöntős)
  Àlex Corretja (Első kör)
  Jonas Björkman (Harmadik kör)
  Tim Henman (Elődöntős)
  Andre Agassi (Második kör)
  Goran Ivanišević (Döntős)
  Karol Kucera (Első kör)
  Félix Mantilla (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon

F1